Sander:

 Sander  — род семейства .

См. также 
 Зандер
 Сандер